VII Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении — легкоатлетическое соревнование, проходившее в столице Катара — Дохе с 19 по 21 февраля 2016 года. В нём приняли участие спортсмены из 36 стран Азии. На турнире было разыграно 26 комплектов наград.

Участники

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград 
Легенда

Ссылки 
 Сайт ААА (Asian Athletics Association)

2016
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Международные спортивные соревнования в Дохе
2016 год в лёгкой атлетике
Февраль 2016 года
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Катаре